Крете може да се односи на:

 Крете (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Крете (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз